Der AON Open Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. September 2016 in Genua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 190 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 223 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 191 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Genua
Centro Sportivo Valletta Cambiaso